Чубут:

 Чубут — провинция в южной части Аргентины.
 Чубут — река в Патагонии, в южной части Аргентины.